Пантелеймонівка — селище міського типу, Донецька область, Горлівський район
 Пантелеймонівка — село, Донецька область, Покровський район